Проспект Нахи́мова — название улиц.

 Проспект Нахимова — улица в Мариуполе.
 Проспект Нахимова — улица в Севастополе.

См. также 
 Улица Нахимова
 Нахимовский проспект

Улицы, названные в честь Павла Нахимова